The Ambassador (film), Amerikaanse thriller uit 1984.
 Ambassadøren, Deense documentairefilm uit 2011.